

Persone 
 Carl Frederik Bricka – storico e archivista danese
 Georg Bricka – storico danese
 Justina Bricka – tennista statunitense
 Rémy Bricka – musicista e cantante francese

Pagine correlate 
 Brick
 Bric
 Brik